Njazi Kuqi – calciatore finlandese di origine albanese
 Shefki Kuqi – ex calciatore finlandese
 Taulant Kuqi – calciatore albanese